Откры́тое о́бщество () — термин (словосочетание), введённый французским философом Анри Бергсоном в труде «Два источника морали и религии» 1932 года и описывающий динамическую систему, склонную к моральному универсализму. 

Обычно противопоставляется закрытому (традиционному) обществу и различным тоталитарным режимам.

После Бергсона концепцию подробно разработал Карл Поппер в труде «Открытое общество и его враги», изданном в 1945 году, где он объединил философию открытого общества со своей философией критического рационализма.

Открытое общество в понимании К. Поппера полностью демократично. Его члены критически настроены по отношению к табу, принимают решения, опираясь на собственный интеллект и критическое мышление, а также исходя из договорённостей, достигнутых в процессе обсуждения. Такое общество не является неограниченным капитализмом, но и не основано на марксизме или анархизме: это самостоятельный вариант демократии.

Согласно Карл Попперу, существуют «закрытые общества» и «открытые общества».

Закрытое общество — общество, характерное для племенного строя, отношения внутри которого регулируются системой табу. Система табу описывается как набор законов, имеющих сходство с законами природы — их абсолютная применимость и невозможность их нарушить. В таком обществе индивид всегда знает, что правильно, а что неправильно и у него нет трудностей с выбором правильного поведения. Закрытые общества характеризуются жёстким разделением на классы и касты. Это разделение обосновывается членами закрытого общества его «естественностью».

С развитием торговли и мореплавания различные племена с различными системами табу стали вступать в контакт, и стало понятно, что общественные законы не абсолютны. Развилось понимание существенной разницы между законами природы (например, закона, по которому Солнце восходит каждый день) и законами общественными. Люди научились понимать, что табу можно нарушать без особых последствий, главное не быть пойманным соплеменниками.

Этот переворот в сознании людей привёл к революции, которая длится до сих пор — революции перехода к «открытому» обществу. Обществу, в котором индивид опирается на своё понимание правильности поступков, в котором допустима социальная конкуренция.

Согласно Попперу, идеи Платона о государственном устройстве возникли как реакция на опасность непредсказуемости пути, по которому пошло греческое общество с развитием торговли, мореплавания, дефицита земли и возникновением новых колоний. Платон видел человеческое счастье и справедливость в выстраивании «закрытого» общества и в связи с этим жёстко критиковался Поппером. Поппер, в частности, доказывал, что идеи Платона, по сути, неотличимы от тоталитаризма, несмотря на его стремление к высшему общественному благу. Поппер вообще пришёл к выводу, что любые идеи, имеющие в основе приведение общества к некоему всеобщему общественному благу, так или иначе ведут к насилию.

Поппер указывал, что «открытое» общество может со временем эволюционировать в «абстрактное». Цитата: «Свойства „абстрактного общества“ можно объяснить при помощи одной гиперболы. Мы можем вообразить общество, в котором люди практически никогда не встречаются лицом к лицу. В таком обществе все дела совершаются индивидуумами в полной изоляции, и эти индивидуумы связываются друг с другом при помощи писем или телеграмм и разъезжают в закрытых автомобилях. (Искусственное осеменение позволило бы даже размножаться без личных контактов.) Такое выдуманное общество можно назвать „полностью абстрактным или безличным обществом“».

См. также 
 Либеральная демократия
 Свобода информации
 Институт Открытое Общество
 Прозрачное общество — концепция Дэвида Брина, изложенная в одноимённой книге 1998 года.

Примечания

Литература 
 Бергсон А. Два источника морали и религии / Пер. с фр.; Примеч. А. Б. Гофмана. — М.: Канон, 1994. — (История философии в памятниках) — ISBN 5-88373-001-9
 Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 тт. / Пер. с англ. под ред. В. Н. Садовского. — М.: Культурная инициатива; Феникс, 1992. — ISBN 5-85042-063-0 ; 5-85042-064-9 (Т. 1) ; 5-85042-065-7 (Т. 2)
 

Понятия социальной философии
Понятия политической философии
Социология
Общество
Волюнтаризм